Blakea peut désigner :
 un synonyme d'un genre de Lépidoptère Parides ;
 Blakea, un genre végétal de la famille des Melastomataceae.